— видеоигра в жанрае платформера из серии Adventure Island, разработанная и выпущенная компанией Hudson эксклюзивно для игровой приставки NES. Вышла на японском рынке 31 июля 1992 года и на североамериканском — в сентябре 1992 года. Стала пятой из семи игр серии.

Как и предыдущие игры серии, вышедшие на NES — Adventure Island и Adventure Island II, является двухмерным платформером. В плане геймплея очень похожа на Adventure Island II.

Сюжет 
Подружка главного героя — Мастера Хиггинса, была похищена инопланетянами и наш герой отправляется на её поиски. На протяжении множества уровней ему придётся перебираться с острова на остров (на каждом из которых свои особенности ландшафта, например пустыни или облака), в погоне за летающей тарелкой. Каждый раз судно пришельцев будет ускользать у героя из под носа, оставляя после себя монстров в качестве боссов. Пути можно сокращать или выбирать более удобный для себя маршрут, что придает игре нелинейность. Финальная битва проходит на Острове Вулканов, в жерле кратера.

Геймплей и нововведения 
Как и в предыдущих частях, игрок управляет Мастером Хиггинсом — полноватым островитянином в бейсболке и юбке из листьев. На уровнях необходимо собирать ягоды, фрукты и овощи, а также молоко, шашлык, цветок или джойстик NES, восполняющие шкалу «времени», которая тратится независимо от того, получал урон игрок или нет. Но даже несмотря на это, столкновение с врагом означает мгновенную потерю жизни. Помимо фруктов, на уровнях также раскиданы большие яйца, в которых находятся разные предметы —  «ездовые» динозавры, ключи, ведущие в бонусый этап, молоко, цветок и предметы оружия (томагавк и бумеранг). Яйца могут быть невидимыми, но если использовать оружие или атаку динозавров, можно понять, в каком месте яйцо находится. Сделать его видимым необходимо прыжком с того места, где скрывается яйцо. Также яйца падают, если убить ворону. В самих яйцах также иногда попадаются: пчела (из логотипа Hudson Soft), позволяющая в течение 8 секунд быть абсолютно неуязвимым; пиявка, похожая на фиолетовый баклажан, которая на 8 секунд притягивается к герою и тратит его шкалу времени с удвоенной скоростью; часы, которые на 8 секунд останавливают всех врагов, включая костры и падающие с пальм кокосы.

Игра основана на движке предыдущей части, поэтому сильно на неё похожа как внешне, так и по геймплею. Некоторые звуки и музыка были взяты из приквела. Названия уровней на карте, в отличие от предыдущей части, не подписаны. Однако, добавлены новые (корабль, пирамида, скелет динозавра, водопад, джунгли).

Игрок теперь может лечь, нажав кнопку вниз, это поможет уклониться от атак и стрелять из бумеранга во врагов, которые ниже Хиггинса по росту и в камни. Счётчик жизней двухзначный – теперь можно собрать более 9 жизней. С правой стороны появился счётчик фруктов. Собрав 100 фруктов по ходу игры, игрок получает 1 экстра-жизнь, также она добавляется за каждые 20000 очков (за один фрукт прибавляется 1 столбик энергии, за молоко, шашлык, цветок или джойстик –полная шкала). Жизни также скрываются в яйцах на бонусных уровнях или в камнях.

Появилось новое оружие, сильнее, чем томагавк, но слегка менее удобное — это бумеранг. Когда игрок кидает его вперёд, бумеранг возвращается назад, сделав петлю наверх, тем самым во время полёта он может поразить несколько врагов разом. Уничтожает камни и врагов которые убиваются с двух попаданий. Также его можно запускать вверх, убивая врагов, расположенных на уровень выше (на пальмовые кокосы не распространяется).

В игру также добавлен такой предмет, как кристалл, его можно выбрать только в инвентаре. Кристалл возможно получить двумя способами: собрать все фрукты на бонусных уровнях с волнами или пружинами или в одной из пещер или водопада найти потайной ход и забрать его там. Кристалл защищает игрока от одного удара.

Также в игру добавлен новый Трёхрогий динозавр. В отличие от предыдущей части, в битвах с боссом стало возможным сражаться верхом на динозавре-спутнике, не слезая с него.

Динозавры-спутники 
В игре присутствует 5 динозавров-спутников. Каждый обозначен картой с определенным символом, ниже приведено описание:

См. также 
 Список игр для NES

Примечания

Ссылки 
 
  
 Adventure Island III  на сайте IGN
 Adventure Island III на сайте 1UP
 Adventure Island III на сайте Game Spot
 Adventure Island III на сайте NESguide
 Adventure Island III перевод игры на русский язык
 Видеопрохождение игры на YouTube''

Платформеры
Adventure Island
Компьютерные игры 1992 года
Игры только для NES
Компьютерные игры с двухмерной графикой
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Компьютерные игры, изданные Hudson Soft
Сайд-скроллеры